Csehország
 Hrzín (Hrzín u Nového Kostela), Nový Kostel településrésze a Chebi járásban
 Hrzín, Ratměřice településrésze a Benešovi járásban
 Hrzín, egykori település a Hradištěi katonai körezetben a Karlovy Vary-i járásban
 Malý Hrzín, Stráž nad Ohří településrésze a Karlovy Vary-i járásban